Зелёная комната:
 Зелёная комната — французская психологическая драма 1978 года.
 Зелёная комната — американский экшн-триллер 2015 года.